Spojení písmen E a S může mít různé významy:

ES 
 ES – kód ISO 3166-2 pro Španělsko
 BR-ESE – kód ISO 3166-2 pro stát Espírito Santo
 CM-ES – kód ISO 3166-2 pro provincii East
 Evropské společenství – v letech 1992–2009 supranacionální první pilíř Evropské unie, nabytím účinnosti Lisabonské smlouvy zaniklo
 Evropská společenství – tři společenství, Evropské hospodářské společenství (EHS), Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), založené 1952 smlouvou podepsanou 1951 (vypršela roku 2002 a její relevantní zbylá ustanovení přešla do smluv ES), a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom)
 na železnici starší označení elektrických lokomotiv se střídavou i stejnosměrnou trakcí
 elektrizační soustava – vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek a přímých vedení a systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, člení se na přenosovou a distribuční soustavu

Es 
 einsteinium – chemický prvek

es 
 es (jednotka) – stará dánská jednotka hmotnosti – jeden es = 60,55 mg = 1/8192 pund
 španělština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.es 
 .es – internetová doména nejvyššího řádu pro Španělsko

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky